Une école nationale de théâtre est, dans plusieurs pays, l’établissement d’enseignement supérieur d’envergure nationale enseignant l’art du théâtre.

On trouve notamment :

 l’École nationale de théâtre du Canada ;
 l’école nationale de théâtre () du Danemark.

Notes 

Enseignement du théâtre